Die 1. HNL 1993/94 war die dritte Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 1993 und endete nach 34 Spieltagen am 12. Juni 1994.

Titelverteidiger war NK Croatia Zagreb. Kroatischer Meister 1993/94 wurde Hajduk Split am letzten Spieltag durch einen 4:0-Heimsieg gegen NK Dubrava Zagreb. Es war der 13. Meistertitel für den Verein, der vierte in Kroatien und der zweite in der 1. HNL.

Modus 
Da die letztplatzierten Mannschaften der Spielzeit 1992/93 aufgrund des Kroatienkrieges vom Abstieg verschont blieben, durften alle 16 Erstligisten der vorhergehenden Spielzeit erneut antreten. Hinzu kam der jeweilige Meister der beiden Zweitligastaffeln 1992/93. Die 18 Teams spielten an 34 Spieltagen zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Die vier Letztplatzierten Pazinka Pazin, Dubrovnik, Dubrava Zagreb und Radnik Velika Gorica stiegen in die 2. HNL ab.

Vereine

Statistiken

Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Hinrunde

Rückrunde

Teiltabellen

Torschützenliste 
Alle Spieler mit mindestens acht erzielten Toren:

Meistermannschaft

Siehe auch 
Fußball in Kroatien 1993/94

Weblinks 
 Croatia 1993/94 auf RSSSF.org (englisch)
 Croatia 1993/94 (engl.), www.rsssf.com
 Lista Strijelaca Zbirno-1.pdf (kroat.), www.prva-hnl.hr, aufgerufen am 30. April 2009, (PDF-Datei; 89 kB)
 Croatia – Championship Winning Squads (engl.), www.rsssf.com
 Hajduk Split 1993/94, (engl.), www.national-football-teams.com

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993/94